Памятник героям Отечественной войны 1812 года — памятник, установленный в 1912 году в Витебске в память о воинах, которые проявили мужество и стойкость в боях под Витебском 13—15 июля и 26 октября 1812 года. Установлен по инициативе Витебской учебной архивной комиссии на средства, собранные жителями Витебска и Витебской губернии.

Находится в сквере героев Отечественной войны 1812 года в конце улицы Советской. Проект И. А. Фомин, работами руководил витебский городской архитектор Т. В. Кибардин.

Памятник представляет собой гранитный обелиск высотой 26 м, установленный на прямоугольном пьедестале и увенчанный бронзовым двуглавым орлом на шаре. На пьедестале установлена плита с надписью: «бессмертной доблести героев Отечественной войны, участников сражений под Витебском 13, 14, 15 июля и 26 октября 1812 года».

По углам плиты основания памятника установлены четыре чугунные пушки, отлитые по образцаммортир.

Памятник был заложен 26 октября 1911 года и открыт 6 декабря 1912 года.

Литература 

 Витебск: Энциклопедический справочник / См. редактор И. П. Шамякин. — Мн.: БелСЭ им. П. Бровки, 1988. — 408 с. — 60 000 экз. - ISBN 5-85700-004-1
 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік . - Мн. : БелЭн, 1993. - 620 с - ISBN 5-85700-078-5 .
 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі / Академии наук БССР. Институт искусствоведения, этнографии и фольклора ; Эд. сб.: С. В. Марцелев (Гал. ред.) и др. - Мн. : БелСЭ, [1984—1988].

Ссылки 

 

Отечественная война 1812 года в памятниках
Памятники по алфавиту
Историко-культурные ценности Республики Беларусь
Википедия:Ссылка на Викисклад непосредственно в статье
Памятники Витебска